

Personas 

 Franz Kafka, escritor alemán del siglo XIX.
 Bohumil Kafka, escultor y profesor checo.
 María Restituta Kafka, enfermera, monja y beata alemana.
 Margit Kaffka, escritora húngara.
 Vladimir Kafka, traductor checo.

Literatura y cine 

 Kafka, película de 1991.
 Franz Kafka's It's a Wonderful Life, cortometraje británico de 1993.
 Kafka en la orilla, novela japonesa de 2002.

Otros 

 (3412) Kafka, asteroide descubierto en 1983.
 Apache Kafka, proyecto de intermediación de mensajes de código abierto.